Зенит је руски фудбалски клуб из Санкт Петeрбурга. Основан је 1925. године (према неким изворима 1914). Има једну освојену титулу првака Совјетског Савеза, седам титула првака Русије, један трофеј купа СССР, четири купа Русије, један суперкуп СССР, пет суперкупова Русије, један лига куп Русије те по један трофеј УЕФА купа и суперкупa Европе.

Највећи успеси

Домаћа такмичења 

 Првенство Совјетског Савеза
 Првак (1) : 1984. (као Зенит Лењинград)
 Премијер лига Русије
 Првак (8) : 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 Вицепрвак (3) : 2003, 2012/13, 2013/14.
 Куп Совјетског Савеза
 Победник (1) : 1944. (као Зенит Лењинград)
 Финалиста (2) : 1939, 1984. (као Зенит Лењинград)
 Куп Русије
 Победник (4) : 1998/99, 2009/10, 2015/16, 2019/20.
 Финалиста (1) : 2001/02.
 Суперкуп Совјетског Савеза
 Победник (1) : 1984. (као Зенит Лењинград)
 Суперкуп Русије
 Победник (7) : 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022.
 Финалиста (2) : 2012, 2013.
 Куп федерације Совјетског Савеза
 Финалиста (1) : 1986. (као Зенит Лењинград)
 Лига куп Русије
 Победник (1) : 2003.
 Прогрес куп
 Победник (1) : 1980. (као Зенит Лењинград)

Европска такмичења 

 Лига шампиона
 Осмина финала (3) : 2011/12, 2013/14, 2015/16.
 УЕФА куп
 Победник (1) : 2007/08.
 Суперкуп Европе
 Победник (1) : 2008.
 Интертото куп
 Финалиста (1) : 2000.

Остала такмичења 

 Мечворлд куп
 Победник (1) : 2012.
 Финалиста (2) : 2011, 2013.

Статистика наступа у првенствима Русије

ФК Зенит на вечној табели Премијер лиге од 1992. 
Стање после непуне сезоне 2015/16.
{| class="wikitable"
! Плас.
! Тим
! Број сезона
! ИГ
! Д              
! Н
! ИЗ
! ГД
! ГП
! ГР
! Бод
|-
|5||Зенит Санкт Петербург||21||647||312||184||151||1023||659||+364||1120
|}

 ФК Зенит у европским куповима 

 Састав тима у сезони 2018/19. 

 

 Статистика 
 Највише учешћа у Првенствима СССР 400 - Лав Бурчалкин
 Најбољи стрелац у историји клуба 95 - Александар Кержаков
 Највише голова у једном првенству 22 (1950) - Анатолиј Коротков
 Највбоњи стренац у званичним мечевима у једној сезони 29 (2004) - Александар Кержаков
 Највеће победе (7:0) Првенство СССР 1962 - ФК Жалгирис Вилњус, 
 Највеће победе у евр. такмичењима (8:0) УЕФА куп 2002/03 - ФК Енкамп Андора
 Највећи порази (0:8) Првенство ССС%Р 1949 - ФК Динамо Москва
 Највећи порази у евр. куповима (0:5''') УЕФА Куп 1987/88 - ФК Клуб Бриж Белгија и УЕФА куп 1989/90 - Штутгарт Западна Немачка

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Зенит
 ZenitShop – Official merchandise

 
Зенит Санкт Петербург